Wiktorija Pawłowna Łanczakowa (ros. Виктория Павловна Ланчакова; ur. 5 lutego 1988) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 31 stycznia 2006 roku, podczas zawodów Mistrzostwa Świata Juniorów 2006 w słoweńskiej miejscowości Kranj, gdzie uplasowała się na pozycji 73. w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2012 roku w Otepää, gdzie uplasowała się na pozycji 51. w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1990
Kazachscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Semeju